Colombin peut faire référence à :
 la poterie en colombins, une technique primitive dans l'art de la céramique ;
 le pigeon colombin, un oiseau de la famille des columbidés, présent essentiellement en Europe ;
 le guillemot colombin, un oiseau de la famille des alcidés, endémique du Pacifique ;
 le géranium colombin, une plante de la famille des géraniacées ;
 le colombin, une couleur sombre proche du violet.